Harbor Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harbor Hills (Kalifornien)
 Harbor Hills (New York)
 Harbor Hills (Ohio)